Liste der Monuments historiques in Le Plessis steht für:

 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-Brion
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-Feu-Aussoux
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-Gassot
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-Grammoire
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-Placy
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-Robinson
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-Trévise
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-aux-Bois
 Liste der Monuments historiques in Le Plessis-l’Évêque